GNF 1 (1958/1959) był 3. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Kawkab Marrakech. Nowym mistrzem Maroka został zespół Étoile Casablanca.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Mecze 
        ESJC WAC MCO RCA SM  KAC RAC FUS KAC DHJ MAS HUS TAS RSM
  EJSC       1-0 1-0 0-0 3-2 2-0 2-0 1-1 1-1 2-1 1-1 3-1 3-1 3-0
  WAC 	1-1      1-0 1-2 1-0 1-2 0-0 2-1 3-0 2-2 5-0 7-0 2-0 6-1
  MCO   3-0  2-1     2-2 2-0 3-1 2-0 1-1 2-0 4-0 2-0 5-0 1-1 3-0
  RCA   1-1  0-2 1-0     0-2 2-2 3-1 4-2 0-0 0-2 1-1 0-0 1-1 2-0
  SM    1-1  2-1 5-2 1-5     2-3 2-0 1-1 0-0 0-4 2-0 6-0 1-1 1-0
  KACM  0-0  0-2 2-2 0-0 7-0     4-0 0-0 1-0 2-1 3-1 0-0 1-0 2-0
  RAC   2-1  2-1 0-0 2-0 1-1 3-1     2-0 3-1 0-0 0-3 2-2 3-0 2-1
  FUS   2-3  0-0 2-0 0-0 0-0 2-1 0-1     0-0 0-0 3-2 8-0 0-2 1-0
  KAC   0-2  0-4 4-1 2-1 0-1 2-0 0-0 2-0     1-0 2-0 1-0 1-1 2-0
  DHJ   1-0  1-1 2-3 0-1 1-3 3-3 2-0 0-1 0-0     2-0 1-1 0-3 3-1
  MAS   0-0  1-1 2-0 0-2 0-1 2-0 0-1 1-0 2-2 1-1     3-0 1-1 2-0
  HUSA  0-0  2-2 0-1 2-2 0-1 4-2 2-2 2-1 2-0 1-1 1-1     1-1 1-0
  TAS   0-2  1-2 2-0 1-2 1-1 2-3 1-o o-1 4-0 1-1 1-1 2-1 2-2
  RSM   1-1  1-1 1-2 0-2 1-1 3-1 0-1 1-1 2-4 0-0 2-2 1-1 0-0

Król strzelców 
21 goli – Khlifi (Wydad Casablanca)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej
1958 w Afryce
1959 w Afryce
Maroko w XX wieku